Бобровичский сельский Совет — упразднённый сельский Совет на территории Воложинского района Минской области Республики Беларусь.

Состав 
Бобровичский сельсовет включал 23 населённых пункта:
 Баньково — деревня.
 Бобровичи — агрогородок.
 Борки — деревня.
 Бурнейки — деревня.
 Ведерники — деревня.
 Голубы — деревня.
 Довбени — деревня.
 Капустино — деревня.
 Носовичи — деревня.
 Первомайский — посёлок.
 Пешкуры — деревня.
 Поликщина — деревня.
 Поморщина — деревня.
 Приборные — деревня.
 Прудники — деревня.
 Солоная — деревня.
 Яцково-Замостные — деревня.
 Яцково-Кончане — деревня.
 Яцково-Корчемные — деревня.
 Яцково-Млыновые — деревня.
 Яцково-Пески — деревня.
 Яцково-Подрезье — деревня.
 Яшковичи — деревня.

Примечания

Ссылки 
 Воложинский райисполком

Упразднённые сельсоветы Воложинского района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании